Le tournoi de tennis de Las Vegas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 I, classée en catégorie Futures, se dispute du 14 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. Sa performance est inédite car elle était lucky loser, devenant la première femme à remporter un tournoi WTA avec ce statut.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kay McDaniel et Barbara Potter.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Las Vegas
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980 I
Las Vegas I
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980